El Torneig de Montpeller 2013, oficialment conegut com a Open Sud de France 2013, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 19a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 10 de febrer del 2013 a l'Arena Montpellier de Montpeller, França.

El tennista francès Richard Gasquet va guanyar el segon títol de l'any i també el segon a Montpeller després de l'aconseguit el 2006.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013